Monte-Carlo Rolex Masters 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2016 z cyklu Monte-Carlo Rolex Masters rozgrywany w dniach 10–17 kwietnia 2016 roku w Monte Carlo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 4 094 505 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Monako